Stomio (neugriechisch Στόμιο) ist die Bezeichnung mehrerer Orte in Griechenland

der Ortsgemeinschaften:
 Stomio (Thessalien), Ortsgemeinschaft der Gemeinde Agia, Region Thessalien
 Stomio (Westgriechenland), Ortsgemeinschaft der Gemeinde Zacharo, Region Westgriechenland
 Stomio (Xylokastro-Evrostini), Ortsgemeinschaft der Gemeinde Xylokastro-Evrostini, Region Peloponnes

der Dörfer:
 Stomio (Trifyllia), Dorf im Gemeindebezirk Filiatres der Gemeinde Trifyllia, Region Peloponnes
 Stomio (Kreta), Dorf im Gemeindebezirk Ierapetra der Gemeinde Ierapetra, Insel und Region Kreta